Kuzman je lahko: 

 Kuzman, moško osebno ime
 Kuzman, priimek več znanih ljudi